La commanderie du Breuil désignait au Moyen Âge deux maisons hospitalières en Aquitaine :
 Le Breuil-de-Cellefrouin, d'origine templière
 Le Breuil-du-Pas, d'origine hospitalière